Balletto – rappresentazione coreografica
Balletto (musica) – forma di composizione musicale che corrisponde alla rappresentazione coreografica
Balletto – album di Roar Engelberg e Stein-Erik Olsen del 1994
Alessandra Balletto – giornalista italiana
Antonio Balletto – religioso italiano
Gary Balletto – pugile statunitense
Sandro Balletto – politico italiano